Quai des Orfèvres bezeichnet:

(französisch Orfèvres, Juwelier, Gold-, Silberschmied)

 Quai des Orfèvres, eine Uferstraße entlang der Seine auf der Île de la Cité im 1. Arrondissement von Paris 
 36, quai des Orfèvres, den ehemaligen Sitz der Pariser Kriminalpolizei
 Prix du Quai des Orfèvres, einen französischen Literaturpreis
 den Originaltitel des Spielfilms Unter falschem Verdacht (1947) von Henri-Georges Clouzot
 den Originaltitel des Spielfilms 36 tödliche Rivalen von Olivier Marchal (2004)